Andrzej Makowiecki (aktor)
 Andrzej Makowiecki (pisarz)
 Andrzej Makowiecki (historyk literatury)